Татья́на Андре́евна Анто́шина (27 июля 1982, Москва) — российская шоссейная велогонщица, на профессиональном уровне выступает начиная с 2006 года. Неоднократная победительница и призёрша многих престижных многодневных гонок, семикратная чемпионка России, участница летних Олимпийских игр в Лондоне. На соревнованиях представляет российскую команду «RusVelo», мастер спорта международного класса.

Биография 
Татьяна Антошина родилась 27 июля 1982 года в Москве. Активно заниматься шоссейным велоспортом начала в раннем детстве, проходила подготовку в московской экспериментальной школе высшего спортивного мастерства и в училище олимпийского резерва № 2, в разное время тренировалась под руководством таких специалистов как Н. Н. Хитрук, С. Ф. Морозов, В. М. Герасимова. Состояла в физкультурно-спортивном обществе «Динамо».

Первого серьёзного успеха добилась в 2005 году, когда на чемпионате России выиграла бронзовую медаль в индивидуальной гонке с раздельным стартом. Год спустя повторила это достижение, ещё через год стала чемпионкой. В этот период выступала за итальянские профессиональные команды Fenixs, Gauss, Valdarno. На чемпионате мира 2008 года, прошедшем в итальянском городе Варезе, финишировала четвёртой в индивидуальной гонке, остановившись в шаге от призовых позиций. В следующем сезоне вновь была лучшей в индивидуальной гонке на чемпионате России, а на мировом чемпионате в Швейцарии заняла седьмое место в индивидуальной гонке.

В 2010 году Антошина стала чемпионкой России сразу в двух дисциплинах: индивидуальной и командной. Помимо этого в генеральных классификациях престижных многодневных гонок «Джиро делла Тоскана» и «Джиро д’Италия» заняла второе и восьмое места соответственно. В сезоне 2011 года выступала за голландскую команду Stichting Rabo Women Cycling Team, разместилась на первой строке в генеральных классификациях таких многодневок как «Грация Орлова» в Чехии и «Трофи д’Ор» во Франции, была второй в женских «Туре Фландрии» и «Туре Лимузена», пятой в «Джиро д’Италии», выиграла бронзу на чемпионате России. Благодаря череде удачных выступлений удостоилась права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, где впоследствии показала двенадцатый результат в индивидуальной гонке и двадцать пятый в групповой.

Сезон 2013 года провела в итальянской команде MCipollini-Giordana, стала второй в генеральной классификации многодневных гонок «Тур Лангедок-Руссильон» и «Тур Лимузена» во Франции, была третьей в общем зачёте многодневки «Джиро дель Трентино» в Италии, одержала победу среди раздельщиц в зачёте национального первенства. В 2014 году подписала контракт с российской профессиональной командой «RusVelo», участвовала в таких многодневных гонках как «Вуэльта Коста-Рики», «Вуэльта Сальвадора», «Джиро д’Италия», приняла участие в чемпионате мира в Испании, в пятый раз завоевала титул чемпионки национального первенства в гонках с раздельным стартом.

За выдающиеся спортивные достижения удостоена почётного звания «Мастер спорта России международного класса».

В мае 2017 года Международный союз велосипедистов (UCI) дисквалифицировал Татьяну Антошину за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации спортсменки составил четыре года. Антошина сдала положительный допинг-тест в мае 2016 года. В её организме были обнаружены следы гормонов роста.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Велогонщики России
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы России по велоспорту
Мастера спорта России международного класса
Велогонщики, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил